Intestaterbfolge bezeichnet

 generell eine gesetzliche Erbfolge
 als Fachbegriff die gesetzliche Erbfolge im römischen Recht